!Liste R
Krater auf dem Mars/R